Rimawi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdallah ar-Rimawi (* 1920), panarabischer Politiker und Außenminister Jordaniens 1956/57
 David Rimawi, US-amerikanischer Filmproduzent
 Kassim al-Rimawi (1918–1982), jordanischer Politiker